Borgwardt ist der Name folgender Personen:

 Daniel Borgwardt (* 1974), deutscher Schauspieler
 Diana Borgwardt (* vermutlich: 1960), deutsche Synchronsprecherin
 Heidrun Borgwardt (* 1934), deutsche Zeichnerin und Malerin
 Johannes Borgwardt (1885–1943), deutscher Architekt
 Jürgen Borgwardt (1937–2007), deutscher Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer der Union der leitenden Angestellten
Karl Heinz Borgwardt (* 1949), deutscher Mathematiker
 Ralph Borgwardt (1919–1998), deutscher Schauspieler
 Siegfried Borgwardt (* 1957), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt

Siehe auch: 
 Borgward (Begriffsklärung)